Itemirus — рід тероподних динозаврів туронського періоду пізньої крейди Узбекистану.

Відкриття 

Ітемірус відомий з однієї невеликої пошкодженої викопної мозкової оболонки або нейрокраніума, знайденого в 1958 році поблизу села Ітемір на схилі Джаракудук у шарах формації Біссекти. Типовий вид, Itemirus medullaris, був названий і описаний Сергієм Курзановим у 1976 році.

Класифікація 
Курзанов відзначив анатомічну схожість з Tyrannosauridae і Dromaeosauridae; він відніс Ітеміра до окремої Ітеміріди. У 2004 році Томас Хольц припустив, що це був член Tyrannosauroidea. Ніколас Лонгріч і Філіп Дж. Каррі в 2009 році включили Ітемірус до кладистичного аналізу внутрішніх зв'язків дромеозавридів і виявили, що це велоцирапторини. У 2014 році під час дослідження, яке присвоювало більше матеріалу Itemirus, було виявлено, що рід можна віднести до Dromaeosaurinae у філогенії.

Примітки 

Фауна крейдяного періоду
Вимерлі види, описані 1976